Planet Waves () — четырнадцатый студийный альбом американского автора и исполнителя Боба Дилана и группы The Band (). Выпущен в США и Великобритании на лейблах Asylum Records и Island Records соответственно в январе 1974 года.

Об альбоме 
Эта пластинка стала первой полноценной сольной работой Дилана с 1970 года, когда исполнитель выпустил альбом New Morning. В течение следующих нескольких лет музыкант издал саундтрек к фильму «Пэт Гэрретт и Билли Кид», а также набор кавер-версий Dylan, который Columbia Records издали по своей инициативе, составив из записанных ранее композиций, не вошедших в предыдущие альбомы исполнителя, недавно покинувшего лейбл.

Альбом был записан Бобом Диланом вместе с участниками The Band в течение трёх дней: 5, 6 и 9 ноября 1974 года в лос-анджелесской студии . Дилан сотрудничал с этой группой ранее, выступая вместе со времён концертного турне 1966-67 годов. Запись прошла очень быстро, так как музыканты хорошо знали друг друга долгие годы, а также готовились к очередному совместному турне.

Обложку Дилан создавал сам. Альбом первоначально планировали назвать Ceremonies of the Horsemen. Эта фраза из песни «Love Minus Zero/No Limit» с альбома 1965 года Bringing It All Back Home, но выпуск был отложен на две недели, и Дилан решил изменить название в последний момент.

Выход альбома 
Выход пластинки на новом для исполнителя лейбле Asylum сопровождался активной маркетинговой кампанией. Усилия звукозаписывающей компании не прошли даром и Planet Waves достиг вершины американского хит-парада, став первой работой Дилана, возглавившей чарт Billboard Top LP’s & Tape. Концерты в поддержку альбома также прошли очень успешно: зрители в переполненных залах приветливо встречали как самого Дилана, так и группу The Band, ставшей за последние несколько лет самостоятельной и узнаваемой творческой единицей.

Реакция критиков 

На сайте AllMusic альбом получил три с половиной звезды из пяти. Стивен Томас Эрлевайн сравнил его с New Morning и отметил скромное, почти интимное звучание, «более подходящее для коллекции сдержанных песен о домашней жизни». По мнению Эрлвайна, это являлось и достоинством, и недостатком записи: для альбома, записанного в течение трёх дней, это было приемлемо, однаков нём не содержалось той энергии, что была присуща Дилану и The Band в 1960-х.

Роберт Кристгау в своём «Гиде покупателя» оценил альбом на «A—». Он посчитал тексты и музыку «домашними», но при этом вовсе не самодовольными и лишёнными «силиконовой смазки», присущей большей части популярной музыки того времени. Кристгау назвал пластинку «местами счастливой, но местами напоминающей музыку бездомных кошек — тощих, дерзких и воющих под окнами».

Список композиций 
Автор всех песен — Боб Дилан.
 «On a Night Like This» — 2:57
 «Going, Going, Gone» — 3:27
 «Tough Mama» — 4:17
 «Hazel» — 2:50
 «Something There Is About You» — 4:45
 «Forever Young» — 4:57
 «Forever Young (Continued)» — 2:49
 «Dirge» — 5:36
 «You Angel You» — 2:54
 «Never Say Goodbye» — 2:56
 «Wedding Song» — 4:42

Участники записи 
 Боб Дилан — гитара, губная гармоника;
The Band:
 Робби Робертсон — гитара;
 Рик Данко — бас-гитара;
 Левон Хелм — ударные
 Гарт Хадсон — орган;
 Ричард Мануэль — ударные, клавишные.
Другие:
 Боб Фрабони — звукоинженер;
 Нэт Джеффри — ассистент звукоинженера.

Позиции в чартах

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы Боба Дилана
Альбомы фолк-рока
Альбомы Columbia Records
Альбомы Island Records
Альбомы CBS Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Asylum Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums